Westby steht für:

 Westby, Stadt im Vernon County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Westby ist der Familienname folgender Personen:

 Ivar Westby (* 1940), norwegischer Radrennfahrer
 Madison Westby (* 1996), US-amerikanischen Tennisspielerin